Roethlisberger ist der Familienname von:

 Ben Roethlisberger (* 1982), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Fritz Roethlisberger (1898–1974), US-amerikanischer Sozialwissenschaftler und Managementtheoretiker
 Linda Vera Roethlisberger (* 1956), Schweizer Pädagogin, Beraterin sowie Künstlerin und Autorin